Lyngen (gemeente), een gemeente in de Noorse provincie Troms
 Lyngen (fjord), een fjord in de Noorse provincie Troms
 Lyngen Alpen, een berggebied in de Noorse provincie Troms